Hårda bud kan syfta på

Hårda bud (film, 1946) – en amerikansk film, originaltitel Hard Contract
Hårda bud (film, 1951) – en amerikansk film, originaltitel Inside Straight
Hårda bud, Mr. Steve – en fransk film från 1957, originaltitel L'etrange monsieur Steve
Hårda bud (film, 1969) – en amerikansk film, originaltitel Hard Contract
Hårda bud (film, 1986) – en amerikansk film, originaltitel Raw deal
Hårda bud (film, 2007) – en amerikansk film, originaltitel The Ten